Jacques I. ist der Name folgender Personen:

 Jacques I. (Monaco) (1689–1751), Fürst von Monaco
 Jacques I. Androuet du Cerceau (1510/1520–1585/1586), französischer Architekt, Architekturtheoretiker, Zeichner und Kupferstecher
 Jacques I. de Bourbon, comte de La Marche (1319–1362), Connétable von Frankreich, Graf von La Marche und Ponthieu